Jemseg est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Jemseg, communauté rurale du comté de Queens
Fort Jemseg, lieu historique national canadien
Rivière Jemseg, petite rivière affluant du Grand Lac

Homonymie de toponyme